Secret Story puede referirse a:
Secret Story: La casa de los secretos, un programa de televisión del género telerrealidad español. Es una adaptación del famoso Gran Hermano.
Secret Story (álbum), un álbum de estudio grabado por Pat Metheny en 1992.